Пеласгия может означать:

 Пеласгия — страна пеласгов.
 Пеласгиотида — область Фессалии.
  — малый город в Греции.

См. также 
 Пеласг